C25 of C-25 kan verwijzen naar:
 C25 (Namibië), een secundaire weg in Namibië
 Citroën C25, een automodel van Citroën
 Siemens C25, een mobiele telefoon van Siemens
 C-25 (Spanje), oost-west verbindingsweg door Catalonië
 Beneš-Mráz Be-250 Beta Major, een Tsjecho-Slowaaks vliegtuig, dat de militaire aanduiding C-25 verkreeg